De TT van Assen 2000 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden van 22 tot 24 juni 2000 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Wereldkampioenschap wegrace 2000